Михаи́л Задоро́жный:
 Задорожный, Михаил Алексеевич (1923—1944) — сапёр, Герой Советского Союза.
 Задорожный, Михаил Игнатьевич (1920—2004) — Герой Советского Союза.